ARHGAP32 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 2 087 амінокислот, а молекулярна маса — 230 529.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, мембрані, клітинних контактах, ендоплазматичному ретикулумі, клітинних відростках, апараті гольджі, синапсах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Активатори ГТФ-аз